Жо-Вилфрид Цонга () е френски тенисист, роден на 17 април 1985 в Льо Ман. Майка му е французойка, а баща му е хандбалист от Република Конго, който през 70-те години се мести да живее във Франция. Втори братовчед на Жо-Вилфрид е футболистът на Нюкасъл Шарл Н'Зогбия.

Кариера 
Цонга печели Откритото първенство на САЩ за юноши през 2003 г., побеждавайки на финала Маркос Багдатис. На другите три турнира от Големия шлем стига до полуфинал.

Цонга става професионалист през 2004 г., но серия от контузии го измъчва до края на 2006 – дискова херния, две контузии на дясното рамо, контузия на гърба и две в коремната област – и затова не може да взима пълноценно участие на всички турнири. Въпреки това спечелва четири Чалънджър и пет Фючърс турнира.

През 2007 г. Цонга и Анди Родик изиграват най-дългия тайбрек в историята на Откритото първенство на Австралия – Цонга печели с 20:18, но впоследствие губи срещата от първия кръг с 1:3 сета. Цонга печели още четири Чалънджъра и един фючърс и това, както и добрите му игри на Уимбълдън (четвърти кръг), Откритото първенство на САЩ (трети кръг), в Лион (полуфинал) и Мец (четвъртфинал), го изкачва с над 150 места в ранглистата, завършвайки годината на 43-то място. В Лион печели титлата на двойки със Себастиан Грожан.

През 2008 г. Цонга стига до полуфинал в Аделаида е печели титлата на двойки в Сидни с Ришар Гаске. Най-големият успех в кариерата му обаче е финалът на Откритото първенство на Австралия, загубен в четири сета от Новак Джокович. Непоставеният Цонга стига дотам след победи над тенисисти от ранга на Анди Мъри, Михаил Южни и Рафаел Надал.

Външни препратки 
 Профил на сайта на ATP
 

Френски тенисисти
Родени в Льо Ман